Гребля на байдарках и каноэ на летних Олимпийских играх 2008 года прошли с 10 по 23 августа в специально возведенном Олимпийском аквапарке Шуньи. Соревнования по гребному слалому прошли с 11 по 14 августа, а в гребле на гладкой воде с 18 по 23 августа.

Медали были разыграны в 16 дисциплинах (12 у мужчин и 4 у женщин).

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Гладкая вода

Мужчины

Женщины

Гребной слалом

Место проведения

Квалификация

Ссылки 
 Гребной слалом на официальном сайте Игр
 Гребля на байдарках и каноэ на официальном сайте Игр